Termenul „Napo” se poate referi la:

 Corporație din care fac parte: JSC Suhoi Biroul de Design in Moscova, Asociația de Producție Aviatică Novosibirsk (NAPO)
 Provincia Napo, din Ecuador
 Rio Napo, apă curgătoare din America de Sud

Vezi și 
 Listă de fluvii din America